

Linguistique
En linguistique, un lexème est le morphème lexical d’un lemme.

Informatique
En informatique, un lexème désigne une entité (ou unité) lexicale, dans le cadre de l'analyse lexicale.